Viven puede referirse a:

 Viven, comuna francesa del departamento Pirineos Atlánticos;
 ¡Viven! (1974), libro de Piers Paul Read;
 Viven (1988), película dirigida por John Carpenter;
 ¡Viven! (1993), película dirigida por Frank Marshall, basada en el libro homónimo;
 ¡Viven! (2007), álbum en directo del grupo de música electrónica Fangoria; o
 Viven, canción del cantante español Rasel, con Jadel.